HS steht für:
 Haltestelle, in Fahrplänen
 Harmonisiertes System zur Bezeichnung und Codierung der Waren der Weltzollorganisation, siehe Kombinierte Nomenklatur
 Harnsäure, klinisch geläufige Abkürzung
 Hauptsache, in Rechtstexten
 Hauptsatz in der Grammatik
 Hauptschule, Schulform in einigen Ländern
 Hauptseminar an Hochschulen und Universitäten
 Hausschaltung, Wechselschaltung
 Headset, Kopfhörer inklusive Mikrofon zur Konversation über Computer
 Helsingin Sanomat, finnische Tageszeitung
 Helsingin Suunnistajat, Orientierungslaufverein aus Helsinki
 Herbstsemester, siehe Semester #Semester in der Schweiz
 Highschool, eine weiterführende Schule des sekundären Bildungsbereichs
 High Speed Steel, Schnellarbeitsstahl
 Hilbert-Schmidt-Operatoren in der Funktionalanalysis
 Hillsize, ein Maß zur Größeneinteilung von Sprungschanzen
 Historische Sprachforschung, eine deutsche Zeitschrift für die historische indogermanische Sprachwissenschaft
 HistoScanning, ein medizinisches Untersuchungsverfahren
 Hochschule, eine Bildungsform
 Hochsensibilität, ein psychomedizinisches Syndrom
 Homosexuelle Selbsthilfe, deutscher Verein
 HS Replica Cars AG, ehemaliger Schweizer Automobilhersteller, siehe Hicotec
 Hypothetischer Syllogismus, ein Begriff der traditionellen Logik
 Lexus HS, japanisches Automobil
 MG HS, chinesisches Automobil
 Sesterz, eine römische Münze
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Thailand
 Sudan nach dem ICAO-Code
 Äußere Hebriden (postcode area), siehe Postleitzahl (Vereinigtes Königreich) #Regionen

HS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Albanien: Kreis Has (auslaufend)
 Deutschland: Kreis Heinsberg
 Großbritannien: Portsmouth
 Norwegen: Lillehammer in der Provinz Oppland
 Ungarn: Ungarische Streitkräfte (Magyar Honvédség)

HS als Zeichen einer Münzstätte:
 Kippermünzstätte Schkeuditz

Hs steht für:
 Formsperrsignal
 Handschrift, im Bibliothekswesen (Plural: Hss.), siehe Manuskript
 Hassium, ein chemisches Element

Abkürzung